Мелчор има више значења:

 Мелчор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мелчор (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику